Ólafsson oder Olafsson ist ein Name skandinavischer Herkunft.

Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Ólafur / des Olaf. Die weibliche Entsprechung ist Ólafsdóttir.

Namensträger 
 Ari Ólafsson (* 1998), isländischer Sänger
 Ástgeir Ólafsson (1914–1985) isländischer Schriftsteller, siehe Ási í Bæ
 Bragi Ólafsson (* 1962), isländischer Musiker, Dichter und Autor
 Eggert Ólafsson (1726–1768), isländischer Dichter und Naturforscher
 Einar Ólafsson (* 1962), isländischer Skilangläufer
 Elvar Ólafsson (* 1997), isländischer Eishockeyspieler
 Friðrik Ólafsson (* 1935), isländischer Schachspieler
 Helgi Ólafsson (* 1956), isländischer Schachspieler

 Kim Olafsson (* 1998), luxemburgische Fußballspielerin
 Magnus I. Olafsson (um 1024–1047), König von Norwegen, siehe Magnus I. (Norwegen)
 Ólafur Jóhann Ólafsson (* 1962), isländischer Schriftsteller

 Sigurjón Ólafsson (1908–1982), isländischer Bildhauer und Künstler

 Þórir Ólafsson (* 1979), isländischer Handballspieler
 Víkingur Ólafsson (* 1984), isländischer Pianist

Siehe auch 
 Olavsson

Isländischer Personenname
Patronym